Нумаран има више значења:

 Општина Нумаран (Мичоакан), општина у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Нумаран (Нумаран, Мичоакан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику